Ласточкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Ласточкино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

Украина 
 Ласточкино — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области.